Евертон (, ) — англійське прізвище, топонім і назва спортивних команд:

Прізвище 

 Клайв Евертон (1937) — англійський снукерист, більярдист і журналіст.
 Енріке де Соуза Евертон (1981) — бразильський футболіст.

Топонім

Евертон (Онтаріо)

Евертон (район Ліверпуля)

Евертон — місто, штат Арканзас
 Евертон — місто, штат Міссурі

Спортивні команди 
 «Евертон» — футбольний клуб з Ліверпуля.
 «Евертон» — футбольний клуб з Вінья-дель-Мара.